Егорино — название населённых пунктов:

Россия 
 Егорино — деревня в Мишкинском районе Курганской области.

Украина 
 Егорино — село в Царичанском районе Днепропетровской области.